La Asociación Provincial de Fútbol Profesional de Manabí es un subdivisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el Ecuador. Funciona como asociación de equipos de fútbol dentro de la Provincia de Manabí. Bajo las siglas AFNAM, esta agrupación está afiliada a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Historia 
La rectora del balompié manabita fue creada el 27 de septiembre de 1961 por los dirigentes de los primeros equipos profesionales de la provincia como América, Juventud Italiana, River Plate y Estibadores Navales. En lo que remonta la historia de esta entidad encontramos que el primer directorio fue presidido por Alejandro Paz Domínguez quien tuvo como acompañantes a Pedro Azúa, Raúl Delgado Delgado, Otton Manrique, Luigi Beninzaca, Octavio Villacís Orrala y Tomás Carlos Moreno.

Campeones del fútbol profesional manabita

Clubes afiliados

Véase también 
 Fútbol en Ecuador
 Federación Ecuatoriana de Fútbol
 Serie A de Ecuador
 Serie B de Ecuador
 Segunda Categoría de Ecuador
 Segunda Categoría de Manabí
 Copa Ecuador

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 
 Futbol.ec 
 Ecuagol.com, actualidad
 Futbolecuador.com - Lo mejor del fútbol ecuatoriano, actualidad

Asociaciones provinciales de fútbol de Ecuador